Сан-Миге́ль () — испанское написание имени Святого Архангела Михаила. В его честь названы многие географические объекты в Латинской Америке. Сан-Миге́л () — написание на португальском языке.
 Сан-Мигель, Жанина (род. 1990) — филиппинская участница конкурсов красоты, обладательница титула Мисс Филиппины Мира 2008 года.

Бразилия 
 Сан-Мигел (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Норти.

Испания 
 Сан-Мигель-де-Абона — муниципалитет, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Сан-Мигель-де-Агвайо — муниципалитет, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Сан-Мигель-де-Бернуй — муниципалитет, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-де-Корнеха — муниципалитет, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-де-ла-Рибера — муниципалитет, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-де-Салинас — муниципалитет, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
 Сан-Мигель-де-Серресуэла — муниципалитет, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-де-Валеро — муниципалитет, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-дель-Арройо — муниципалитет, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-дель-Синка — муниципалитет, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Сан-Мигель-дель-Пино — муниципалитет, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-дель-Робледо — муниципалитет, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель-дель-Валье — муниципалитет, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мигель (Мадрид) — папская базилика.
 Сан-Мигель — высочайшая точка (ок. 2314—2316м) горного массива Монкайо в Иберийских горах (Испания); один из трёх расположенных рядом и имеющих близкую высоту пиков этого массива.

Колумбия 
  — город и муниципалитет в департаменте Путумайо.
 Сан-Мигель — город и муниципалитет в департаменте Сантандер.

Коста-Рика 
 Сан-Мигель (Коста-Рика) — муниципалитет в Коста-Рике.

Мексика 
 Сан-Мигель — посёлок, муниципалитет Акапонета штата Наярит, с населением 720 человек.
 Сан-Мигель — посёлок, муниципалитет Исуатан штата Чьяпас, с населением 479 человек.
 Сан-Мигель-де-Альенде — город в штате Гуанахуато.
 Сан-Мигель-де-Косумель — город в штате Кинтана-Роо, административный центр муниципалитета Косумель.

Перу 
 Сан-Мигель — одна из самых высоких гор в регионе Кахамарка.

Португалия 
 Сан-Мигел — остров в составе архипелага Азорские острова в Атлантическом океане.
 Сан-Мигел — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-Франка-ду-Кампу округа Азорские острова.
 Сан-Мигел — район (фрегезия), муниципалитет Лиссабон округа Лиссабон.
 Сан-Мигел — район (фрегезия), муниципалитет Пенела округа Коимбра.

Сальвадор 
 Сан-Мигель — департамент.
 Сан-Мигель — административный центр департамента Сан-Мигель.
 Сан-Мигель — вулкан.

США 
 
 Сан-Мигель (река) — река в штате Колорадо, приток реки Долорес.

Филиппины 
 Сан-Мигель — старое название города Себу.

Чили 
 Сан-Мигель — коммуна города Сантьяго.

См. также 
 Все статьи Википедии, начинающиеся с Сан-Мигел
 Все статьи Википедии, начинающиеся с Сан-Мигель

Объекты, названные в честь святых